Die Deutsche Tourenwagen-Masters 2002 war die dritte Saison der Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM). Der erste Lauf fand am 21. April 2002 auf dem Hockenheimring und das Saisonfinale fand am 6. Oktober ebenfalls auf dem Hockenheimring statt.

Insgesamt wurden 20 Rennen in Deutschland, Belgien, Großbritannien, Österreich und in den Niederlanden gefahren. Es wurden jeweils zwei Läufe an einem der 10 Rennwochenenden durchgeführt.

Gesamtsieger wurde der Franzose Laurent Aïello im Abt-Audi TT-R mit 70 Punkten.

Geschichte 
Nachdem in der Saison 2001 mehrere grundlegende Reglements-Änderungen zum Ablauf der Renndurchführung und der Punktevergabe eingeführt wurden, blieben diese für 2002 zum großen Teil unverändert.

Durch die Aufnahme der Austragungsorte Zolder und Donington wurde die DTM wieder international breiter aufgestellt. Dafür entfiel das Rennen in Oschersleben und ein Rennen auf dem Nürburgring.
Die Rennen wurden statt mit einem fliegenden Start nun mit einem stehenden Start begonnen.

Bei der Punktevergabe erhielten für den Wertungslauf nicht mehr die zehn ersten klassifizierten Fahrer, sondern nur noch die ersten sechs Fahrer, nach dem Schema 10–6–4–3–2–1, Punkte.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Im Qualifikationslauf wurden Punkte an die ersten drei klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Im Wertungslauf wurden Punkte an die ersten 6 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 15 Fahrer in die Punktewertung.

Markenwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Die DTM-Saison 2002 auf der offiziellen DTM-Webseite

Einzelnachweise 

2002
Motorsportsaison 2002